Сезон ФК «Ейбар» 2016—2017 - 3-й поспіль сезон футбольного клубу Ейбар у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад команди

Командна статистика 
{|cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 85%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse; "
|- style="background:#8B0000; color:white;"
! rowspan="2"| Номер
! rowspan="2"| Позиція
! rowspan="2"| Гравець
! rowspan="2"| Вік
! rowspan="2"| Починаючи з
! colspan="5"| Ла-Ліга
! colspan="5"| Копа-дель-Рей
! rowspan="2"| Перейшов з
! rowspan="2"| Нотатки
|- style="background:#8B0000; color:white;"
! Ігри
! Хвилини
! 
! 
! 
! Ігри
! Хвилини
! 
! 
! 
|-
! colspan="17" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Воротарі
|-
|1 || ВР || align="left"| Йоель Родрігес ||  || 2016

|20
|1698
|0
|1
|1

|5
|450
|0
|0
|0
|align="left"|Валенсія (в оренді) ||
|- bgcolor="#EFEFEF"
|13 || ВР || align="left"| Асьєр Рієсго ||  || 2015

|14
|1135
|0
|0
|1

|1
|90
|0
|0
|0
|align="left"|Осасуна ||
|-
|30 || ВР || align="left"| Markel Areitio ||  || 2016

|1
|45
|0
|0
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"|Durango ||
|-
! colspan="17" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Захисники
|-
|3 || ЦЗ || align="left"| Алехандро Гальвес ||  || 2016

|14
|1014
|0
|3
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"| Вердер Бремен ||
|- bgcolor="#EFEFEF"
|4 || ЦЗ || align="left"| Іван Раміс ||  || 2015

|19
|1482
|3
|4
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"|Леванте || 
|-
|7 || ПрЗ || align="left"| Андер Капа (віце-капітан) ||  || 2012

|26
|2118
|0
|8
|0

|1
|90
|0
|0
|0
|align="left"|Юнацька система ||
|- bgcolor="#EFEFEF"
|15 || ЦЗ || align="left"| Мауро дос Сантос ||  || 2015

|11
|763
|0
|1
|0

|1
|90
|0
|0
|0
|align="left"|Альмерія ||
|-
|18 || ПрЗ || align="left"| Анаїц Арбілья ||  || 2016

|18
|1345
|0
|4
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"|Еспаньйол || 
|- bgcolor="#EFEFEF"
|19 || ЛЗ || align="left"| Антоніо Луна ||  || 2015

|25
|2076
|1
|3
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"| Астон Вілла ||
|-
|20 || ЦЗ || align="left"| Флоріан Лежон ||  || 2016

|29
|2520
|1
|6
|1

|1
|90
|0
|0
|0
|align="left"| Манчестер Сіті ||
|- bgcolor="#EFEFEF"
|23 || ЛЗ || align="left"| Давид Хунка ||  || 2015

|3
|186
|0
|1
|0

|1
|90
|0
|0
|0
|align="left"|Жирона ||
|-
! colspan="17" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Півзахисники
|-
|5 || ПЗ || align="left"| Гонсало Ескаланте ||  || 2015

|26
|1723
|2
|8
|0

|1
|90
|0
|1
|0
|align="left"| Катанія ||
|- bgcolor="#EFEFEF"
|6 || ПЗ || align="left"| Крістіан Рівера ||  || 2016

|12
|510
|0
|1
|0

|1
|75
|0
|1
|0
|align="left"|Реал Ов'єдо ||
|-
|8 || |АП || align="left"| Інуї Такасі || | || 2015

|22
|1590
|1
|5
|0

|1
|5
|0
|0
|0
|align="left"| Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні) ||
|- bgcolor="#EFEFEF"
|10 || АП || align="left"| Жота ||  || 2016

|5
|200
|0
|0
|0

|1
|90
|0
|0
|0
|align="left"| Брентфорд (в оренді) ||
|-
|11 || ПЗ || align="left"| Рубен Пенья ||  || 2016

|25
|967
|1
|2
|0

|1
|90
|1
|0
|0
|align="left"|Леганес ||
|- bgcolor="#EFEFEF"
|14 || ПЗ || align="left"| Дані Гарсія (капітан) ||  || 2014

|30
|2645
|1
|8
|1

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"|Реал Сосьєдад ||
|-
|16 || ПЗ || align="left"| Фран Ріко ||  || 2016

|17
|1226
|2
|5
|0

|1
|15
|0
|0
|0
|align="left"|Гранада (в оренді) ||
|- bgcolor="#EFEFEF"
|21 || ПЗ || align="left"| Педро Леон ||  || 2016

|32
|2620
|10
|4
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"|Хетафе ||
|-
|24 || ПЗ || align="left"| Адріан Гонсалес ||  || 2015

|23
|1379
|7
|3
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"|Ельче ||
|-
! colspan="17" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападники
|-
|9 || НП || align="left"| Серхі Енріч ||  || 2015

|32
|2364
|10
|4
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"|Нумансія ||
|- bgcolor="#EFEFEF"
|17 || НП || align="left"| Кіке ||  || 2016

|18
|1083
|6
|7
|0

|1
|19
|0
|0
|0
|align="left"| Мідлсбро ||
|-
|22 || НП || align="left"| Нано ||  || 2016

|6
|159
|1
|0
|0

|1
|85
|0
|0
|0
| align="left"|Тенерифе || 
|- bgcolor="#EFEFEF"
|25 || НП || align="left"| Бебе ||  || 2016

|19
|678
|3
|2
|0

|1
|71
|1
|0
|0
|align="left"| Бенфіка ||
|-

З юнацького складу

Трансфери

Прийшли

Пішли

Змагання

Усі турніри

Статистика

Передсезонні та товариські матчі 
Час початку вказано за CEST or CET.

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі 
Час початку вказано за CEST or CET.

Копа-дель-Рей 

Час початку вказано за CET or CEST.

Примітки

Посилання 
Club's official website

Сегунда Дивізіон Eibar
Сезони ФК «Ейбар»